Carioca identifica ciò che è relativo alla città di Rio de Janeiro, in Brasile. Può significare anche:

Cinema 
 Carioca (titolo originale Flying Down to Rio) – film musicale del 1933 con Fred Astaire e Ginger Rogers.

Musica 
 Carioca – brano musicale della colonna sonora del film omonimo.
 Carioca – album di Loredana Bertè del 1985.
 La Carioca – brano musicale della colonna sonora del film francese Quattro delitti in allegria del 1994.
 Carioca – album di Chico Buarque del 2006.
 Carioca – album di Stefano Bollani del 2008.
 Carioca – singolo di Izi (rapper) del 2019.
 Carioca – singolo di Raphael Gualazzi del 2020.

Altro 
 Carioca – linea di prodotti per il disegno dell'azienda italiana Universal S.p.A..
 Carioca – gioco di carte francesi.